Holemaar, een voormalig water in de provincie Groningen
 Holepolder (1854), een voormalig waterschap in de provincie Groningen
 Holepolder (1965), een voormalig waterschap in de provincie Groningen